Dammert ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Heinrich Dammert (1765–1829), deutscher Wasserbauingenieur 
 Johann Ludwig Dammert (1788–1855), Erster Bürgermeister von Hamburg (1843–1855)
 José Dammert Bellido (1917–2008), peruanischer Bischof
 Juana Alarco de Dammert (1842–1932), peruanische Erzieherin und Philanthropin
 Richard Adolph Dammert (1768–1836), deutscher Wasserbaudirektor
 Rudolf Dammert (1879–1946), deutscher Verleger, Journalist und Dramatiker
 Udo Dammert (1904–2003), deutscher klassischer Pianist, Klavierlehrer, Autor und Kunstsammler